D42 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D42 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië